Mahoning ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mahoning (Minnesota)
 Mahoning (Ohio)
 Mahoning County, Verwaltungseinheit in Ohio

 Fließgewässer:
 Mahoning Creek, Pennsylvania
 Mahoning River, Ohio und Pennsylvania

Mahoning als Teil von Firmierungen:
 Mahoning Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Mahoning Township
 Mahoning Salt Springs